Chinook – ciepły, suchy i porywisty wiatr typu fenowego, wiejący ze wschodnich stoków Gór Skalistych na równiny
 Chinook – program komputerowy do gry w warcaby
 Chinook – plemię Indian Ameryki Północnej
 Boeing CH-47 Chinook – wielozadaniowy, dwusilnikowy, dwuwirnikowy śmigłowiec o dużym udźwigu produkowany przez firmę Boeing
 Chinook Jargon – jeden z języków pidżynowych
 Chinook – rasa psa

Miejscowości w USA:
 Chinook – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Blaine
 Chinook – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pacific